Dalriada — венгерская фолк-метал-группа, основанная в 1998 году в городе Шопрон (Венгрия). Окончательно сформировалась в феврале 2003 года, начала выступать и тогда же было выбрано название — до 2006 года известна как Echo Of Dalriada.
После нескольких концертов в декабре 2003 года была выпущена демозапись «Walesi Bárdok» («Барды Уэльса») — кавер-версия на балладу Араня Янош. В ноябре 2004 года выпускается первый альбом — Fergeteg («Шторм»). Начиная с 2005 года группа ещё активнее играет в Венгрии, а также начинает выступать за рубежом: Австрия, Германия, Румыния. Четвёртый студийный альбом Szelek 2008 года имел успех на родине, занимая второе место в официальном чарте «Mahasz». Характеризуют свой стиль, как эпический фолк-метал с элементами венгерской народной музыки и музыки эпохи Возрождения.

Название группы 
Дал Риада (Dál Riata или Dalriada) — гэльское королевство, образованное в конце V — начале VI в. Было расположено на западном берегу Шотландии и северных побережьях Ирландии (современная территория графства Антрим). В 843 году, объединившись с королевством пиктов, образовало королевство Шотландии.

Названия альбомов 
Названия альбомов позаимствованы из произведений венгерского писателя в жанре фолк-хистори Золтана Пала и якобы являются дохристианскими венгерскими названиями месяцев. Никаких реальных подтверждений существования таких названий в Венгрии до принятия христианства не существует. Так, «Fergeteg» — Январь, «Jégbontó» — Февраль, «Kikelet» — Март, «Szelek» — Апрель, «Ígéret» — Май, «Napisten» — Июнь, «Áldás» — июль, «Új Kenyér» — Август, «Őszelő» — Сентябрь, «Magvető» октябрь, «Enyészet» — Ноябрь, «Álom» — Декабрь. Arany-Album и Forrás являются исключением, так как первый содержит песни на стихи Яноша Араня, известного венгерского поэта 19 века, а название акустического альбома «Forrás» переводится как «Родник».

Дискография

Состав группы 

Текущий состав
 Лаура Биндер — вокал, флейта, скрипка (1998-настоящее время)
 Андраш Фицек — вокал (1998-настоящее время), гитара (2000-настоящее время)
 Матьяш Немет-Сабо — гитара (2006-настоящее время)
 Иштван Мольнар — бас-гитара (2008-настоящее время)
 Барнабаш Унгар — клавиши, бек-вокал, хэрш вокал (2009-настоящее время)
 Тадеуш Рикман — ударные, хэрш вокал, бэк-вокал (2001-настоящее время)
 Адам Чете — волынка, флейта, бек-вокал (сессионно с 2012 года) (с 2013 как полноценный участник)

При участии

 Аттила Файкус — виолончель, тамбурин, бэк-вокал (2007, 2009-настоящее время)
 Эрнё Сёке — контрабас (2009-настоящее время)
 Гергей Сёке — скрипка, лютня, акустическая гитара, кобза (2009-настоящее время)

Бывшие участники
 Петер Хенде — гитара (1998—2001†)
 Марцелл Фишпан — гитара (1998—2005)
 Дьёрдь Варга — бас гитара, хэрш вокал (2002—2008)
 Гергей Надь — клавиши (2003—2006)
 Андраш Курц — клавиши (2006—2009)

Примечания

Ссылки 

 Official website
 Official Dalriada Profile at Myspace

Фолк-метал-группы Венгрии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Секстеты